Местанса () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Алькудия. Занимает площадь 370 км². Население — 796 человек (на 2010 год). Расстояние — 252 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается Нуэстра Сеньора де ла Антигва.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página informativa sobre Mestanza
 Información sobre Mestanza
 Web no Oficial de Mestanza

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля